Вита́лий Арха́нгельский:
 Архангельский, Виталий Дмитриевич (род. 1975) — российский экономист, промышленник, предприниматель.
 Архангельский, Виталий Николаевич (1897—1973) — советский офтальмолог, член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР.